Tim Pauwels (journalist), een Belgisch journalist
Tim Pauwels (wielrenner), een Belgisch veldrijder